Naselja u Sloveniji:
 Završe (Mislinja, Slovenija), naselje u općini Mislinja
 Završe pri Dobjem, naselje u općini Dobje
 Završe pri Grobelnem, naselje u općini Šmarje pri Jelšah